Martiniano Leguizamón ist der Name folgender Personen:

* Martiniano Leguizamón (Offizier) (1814–1881), argentinischer Offizier 
 Martiniano Leguizamón (Schriftsteller) (1853–1935), argentinischer Schriftsteller